— тип современных эскадренных миноносцев с управляемым ракетным оружием, состоящий на вооружении Морских Сил Самообороны Японии. Первоначально был известен как «тип 19DD»(заказ на строительство был выдан в 2007 году-19 году эпохи Хэйсей).
Эсминцы типа «Акидзуки» являются дальнейшим развитием эскадренных миноносцев типа «Таканами», отличаясь от них более совершенным радиоэлектронным и гидроакустическим оборудованием.

Представители серии

См. также
Эскадренные миноносцы типа «Таканами»

Примечания

Ссылки
http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/19dd.htm 

Эскадренные миноносцы с управляемым ракетным оружием
Эскадренные миноносцы по типам
Эскадренные миноносцы Японии
Эскадренные миноносцы с газотурбинной энергетической установкой
Морские силы самообороны Японии
Военные корабли и суда Mitsubishi